«НеХристь» — третій студійний альбом гурту «Nokturnal Mortum», випущений у 2000 році, лейблом Oriana Productions.

Композиції

Над альбомом працювали 
 Bass — Xaarquath
 Drums, Percussion — Munruthel
 Flute [Sopilka] — Saturious , Savva Boris , Vanda Boris
 Keyboards — Sataroth , Saturious
 Mastered By — A. Zolotukhin
 Ocarina, Flute, Reeds [Reed Pipe], Lyre, Tambourine, Tambourine [Bubien], Bells [Dzvony], *Backing Vocals, Performer [Kvach] — Savva Boris , Vanda Boris
 Recorded By — Dmitry Bondarenko
 Violin — A. Dubovik , S. Rayko
 Vocals, Guitar, Jew's Harp, Mandolin [Domra] — Knjaz Varggoth

Музичні альбоми 2000
Альбоми Nokturnal Mortum